Murzynowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Murzynowo, village de la voïvodie de Lubusz
 Murzynowo, village de la voïvodie de Mazovie
 Murzynowo, village de la voïvodie de Poméranie